Башмачо́к Генри () — вид травянистых растений семейства Орхидные.

Назван в честь Augustine Henry — ирландского сборщика китайских растений, а впоследствии профессора лесного хозяйства в университете Дублина.

Китайское название: 绿花杓兰 (lü hua shao lan).

Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Cypripedium chinense Franch., 1894

Распространение и экология 

Китай (Ганьсу, Гуйчжоу, Шаньси, Хубэй, Шэньси, Сычуань, Юньнань).

Богатые гумусом и хорошо дренированные места в разреженных лесах, на полянах, среди кустарников и на склонах, на высотах от 800 до 2800 метров над уровнем моря.

Ботаническое описание 

Травянистые многолетники высотой 30—60 см.

Корневище толстое, короткое.

Стебель прямой, опушённый.

Листьев 4—5. Листовые пластинки эллиптические или яйцевидно-ланцетные, 10—18 × 6—8 см, вершины заострённые.

Соцветие 2—3 цветковое.

Прицветники листовидные, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, 4—10 × 1—3 см, голые, иногда опушённые по жилкам, вершины заострённые.

Цветок зелёного цвета.

Парус яйцевидно-ланцетный, 3,5—4.5 × 1—1,5 см, слегка опушённый по жилкам, вершина заострённая.

Лепестки обычно слегка деформированы, линейно-ланцетные, 4—5 × 0,5—0.7 см, слегка опушённые, заострённые на вершине.

Стаминодий эллиптический или овально-эллиптический, 6—7 × 3—4 мм.

Губа 1,5—2 см в диаметре, снаружи голая, внутри покрыта ворсинками.

Плод — коробочка.

Число хромосом: 2n = 22

Цветёт в апреле-мае.

Cypripedium henryi близок Cypripedium shanxiense. Цветки имеют сильный медовый аромат, в старых цветках запах становится отчасти неприятным. Цветение происходит перед началом муссонных ливней в июне, когда потенциальных опылителей еще достаточно много. Встречается как на полузатенённых, так и на открытых участках. Часто совместно с Cypripedium plectrochilum

Из опылителей на западе Китая наиболее часто отмечались самки пчёл рода Lasioglossum.

В культуре 
Башмачок Генри обычен в культуре и широко доступен в Северной Америке. Считается достаточно простым в культуре видом, но может погибнуть без каких-либо видимых причин.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): 5—7.

Не имеет каких-то особых требований в культуре и может выращиваться, как Cypripedium macranthos.

Почва бедная, хорошо дренированная. Выбор места посадки должен осуществляться с учётом того, что данный вид не переносит избытка влаги, как в течение лета, так и в период зимовки.

Рекомендуемый pH почвы около 7.2—7.4. При pH около 5, растение постепенно погибает.

Посадка может осуществляться, как в открытый грунт, так и в горшки, которые до деления растения, или только на время зимовки закапывают в грунт сада. Предпочтительны места затеняемые деревьями или кустарниками. Листья могут повреждаться моллюсками.

По сообщениям коллекционеров может пропускать один сезон вегетации, не появляясь на поверхности до следующей весны.

Опыт выращивания в условиях Московской области отрицательный. Растения выпали после первой зимы.

Грексы 
 Gidget (Cypripedium candidum × Cypripedium henryi) C. Whitlow 1993
 GPH Anna Marie (Cypripedium henryi × Cypripedium flavum) Burch 2009
 GPH Charles (Cypripedium henryi × Cypripedium montanum) Burch 2009
 Hank Small (Cypripedium parviflorum × Cypripedium henryi) C. Whitlow 1991
 Holger (Cypripedium henryi × Cypripedium speciosum) W. Frosch 2005
 Kathleen Anne Green (Cypripedium kentuckiense × Cypripedium henryi) C. Whitlow 1992
 Kristi Lyn (Cypripedium pubescens × Cypripedium henryi) P. Keisling 2003
 Memoria Gerd Kohls (Cypripedium calceolus × Cypripedium henryi) Lowland-Biotech 1995
 Michael (Cypripedium macranthos × Cypripedium henryi) W. Frosch 1998
 Stephanie (Cypripedium Otto × Cypripedium henryi) Schmidt 2010
 Ursel (Cypripedium fasciolatum × Cypripedium henryi) W. Frosch 2003
 Werner Frosch (Cypripedium henryi × Cypripedium macranthos var. hotei-atsumorianum) K-H. Manthey 2003
 Wim (Cypripedium henryi × Cypripedium tibeticum) Moors 2007

Примечания

Литература 
 Phillip Cribb.

Ссылки 
 Cypripedium henryi. Ботаническая иллюстрация.
 Cypripedium henryi на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 
 Cypripedium henryi. Видовой очерк на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Lukas Hunziker. Cyp bed construction.  (Подготовка места посадки в условиях открытого грунта.)
 Cypripedium henryi видовой очерк и фотографии на сайте Frosch’s Cypripedium Infos  
 Registered Cypripedium Hybrids на сайте Cyp. Haven

Орхидные
Флора Евразии
Флора Восточной Азии
Декоративные садовые растения
Лекарственные растения
Таксоны растений, названные в честь людей